Hall é o nome de três condados dos Estados Unidos:
 Condado de Hall (Geórgia)
 Condado de Hall (Nebraska)
 Condado de Hall (Texas)

Desambiguações de topônimos